Lanz může být:

příjmení
 Heinrich Lanz (1838–1905) – německý vynálezce a výrobce zemědělských strojů, lokomobil a traktorů
 Hubert Lanz (1896–1982) – vysoce vyznamenaný veterán první světové války a pozdější generál wehrmachtu za druhé světové války
 Rick Lanz (* 1961) – kanadský hokejový obránce

v geografii
 Lanz (Prignitz), obec v zemském okrese Prignitz v Braniborsku 
 Lanz (Navarra), obec v provincii Navarra ve Španělsku 
historické německé názvy
 Lomnice u Sokolova, obec v okrese Sokolov (Lanz, Kreis Falkenau/Sudetenland)
 Łęczyce (okres Wejherowo), obec v Pomořském vojvodství (Lanz, Kreis Lauenburg/Pommern)

další  významy
 Hermann Lanz Aulendorf – německý výrobce traktorů se sídlem v Aulendorfu (značka „HELA Diesel“)
 Heinrich Lanz AG – německý výrobce zemědělských strojů v Mannheimu (od roku 1956: John Deere)
 Lanz Bulldog – řada traktorů firmy Lanz
 Schütte-Lanz – německý výrobce vzducholodí a automobilů